Андрие́ш

 «Андриеш» — молдавская сказка в стихах Емилиана Букова.
 «Андриеш» — балет Златы Ткач по мотивам одноимённой сказки Е. Букова.
 «Андриеш» — советский короткометражный фильм 1954 года по мотивам одноимённой сказки Е. Букова, дипломная работа режиссёра Сергея Параджанова.
 «Андриеш» — парк в Бельцах.

 Персоналии:
 Андриеш, Андрей Михайлович (1933—2012) — молдавский и советский физик, президент Академии наук Молдавии (1989—2004).
 Андриеш, Елена — румынская тяжелоатлетка.
 Андриеш, Наталья Ивановна — молдавский режиссёр телевидения, первый диктор молдавского телевидения.